Хамме — топоним:

 Хамме — река в Германии.
 Хамме — коммуна в провинции Восточная Фландрия, Бельгия.